Дими́тро́в — болгарське прізвище:
 Александр Димитров (1959) — болгарський дипломат.
 Велизар Димитров (1979) — болгарський футболіст, півзахисник.
 Владимир Димитров (1882—1960) — болгарський художник, викладач.
 Георгій Димитров (1882—1949) — болгарський політичний діяч, колишній Генеральний секретар ЦК Болгарської комуністичної партії.
 Мартин Димитров (1979) — болгарський економіст і політик.
 Димитров Михайло Федорович (1956—2022) — кандидат філософських наук. Заслужений працівник культури України.
 Олександр Димитров (1949) — македонський державний діяч, дипломат.
 Станке Димитров (1889—1944) — болгарський політичний діяч, активіст Болгарської комуністичної партії.
 Філіп Димитров (1955) — болгарський політичний діяч, колишній прем'єр-міністр Болгарії.

 Віра Димитрова Златарева (1905—1977) — болгарська громадська діячка, феміністка, суфражистка, письменниця і юристка.

Населені пункти 

 Дімітров — село у Вірменії.
 Димитров — колишня назва міста Мирноград у Донецькій області, Україна.

Див. також 
 2371 Димитров — астероїд головного поясу, названий на честь Георгія Димитрова.

Болгарські прізвища